Кубок Норвегії з футболу 2009 — 104-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул вперше здобув клуб Олесунн.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 червня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 червня 2009

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 липня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 липня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 липня 2009

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 серпня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 вересня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на soccerway 
 Кубок Норвегії на rsssf  

2009
Норвегія